Leist ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Leist (* 1987), deutscher Freestyle-Frisbee-Spieler und -funktionär
 Anton Leist (* 1947), deutsch-Schweizer Philosoph; Leiter der Arbeits- und Forschungsstelle für Ethik am Ethikzentrum der Universität Zürich
 Arthur Leist (1852–1927), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Björn Leist (* 1978), deutscher Sternekoch
 Burkard Wilhelm Leist (1819–1906), deutscher Rechtswissenschaftler
 Claudia Johanna Leist (* 1959), deutsche Hörspielregisseurin 
 Elisabeth Leist (1917–2001), deutsche Kinderkrankenschwester
 Erich Leist (1935–2014), deutscher Fußballspieler
 Esther Leist-Stein (1926–2019), Schweizer Kunstmalerin und Illustratorin
 Fritz Leist (1913–1974), deutscher Psychotherapeut und katholischer Religionsphilosoph
 Gerhard Alexander Leist (1862–1918), deutscher Rechtswissenschaftler
 Heinrich Leist (1859–1910), deutscher Jurist und Kolonialbeamter
 Jörg Leist (* 1935), deutscher Kommunalpolitiker und Bürgermeister
 Julian Leist (* 1988), deutscher Fußballspieler
 Justus Christoph Leist (1770–1858), deutscher Staatsrechtler
 Karl Leist (1901–1960), deutscher Ingenieur und Turbinenbauer
 Karl-Heinz Leist (1940–2012), deutscher Sportpädagoge
 Ludwig Leist (1891–1967), deutscher Verwaltungsbeamter und SA-Führer im deutsch besetzten Polen
 Matheus Leist (* 1998), brasilianischer Automobilrennfahrer
 Otmar Leist (1921–2012), deutscher Schriftsteller
 Susanne Leist, deutsche Wirtschaftsinformatikerin
 Winfried Leist (* 1938), deutscher Historiker

Leist bezeichnet auch:
 krankhafte Knochenzubildungen am Fesselbein; siehe Leist (Pferdekrankheit)
 im Kanton Bern einen geschlossenen Freundeskreis und seit der Mitte des 19. Jahrhunderts auch einen Quartierverein (Verein zur Förderung der Interessen eines Stadtviertels)
 einen Ortsteil von Neuenkirchen (bei Greifswald)
 einen Berg im Skigebiet Flumserberg im Kanton St. Gallen, siehe Leist (Berg)